Зубићи могу бити:

 Зубићи, мали зуби
 Зубићи, чланови породице Зубић

или

 Кометник-Зубићи, насељено мјесто у општини Воћин, Република Хрватска
 Зубићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ